Adamsville (Alabama)
 Adamsville (Ohio)
 Adamsville (Pensilvânia)
 Adamsville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos